

Persone
Lavrov () è un cognome russo:
Kirill Jur'evič Lavrov (1925-2007) – attore e regista russo
Pëtr Lavrovič Lavrov (1823-1900) – pubblicista, filosofo e rivoluzionario russo
Sergej Viktorovič Lavrov (1950) – politico russo

Geografia
Isola di Lavrov – nel Mar del Giappone
Isola di Lavrov – nel Mar Glaciale Artico

Astronomia
2354 Lavrov – asteroide del sistema solare